Сергей Николаевич Мартынов:
 Мартынов, Сергей Николаевич (род. 1953) — белорусский государственный деятель и дипломат.
 Мартынов, Сергей Николаевич (род. 1961) — российский футбольный судья.